Sadouan peut désigner :
Sadouan, la commune du département de Silly au Burkina Faso.
Sadouan, la commune du département de Zamo au Burkina Faso.